Fiegler steht für:
 Fiegler (Gemeinde Krakau), Ort in Krakau, Bezirk Murau, Steiermark
 Karl Fiegler (* 14. Januar 1926) war ein deutscher Fußballspieler,